Куратов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Куратов Іван Олексійович (1839—1875) — комі поет, філософ, мовознавець.
 Куратов Олег Костянтинович (*1978) — український футболіст, півзахисник і нападник.
 Куратов (опера)

Див. також 
 Куратовський

Російські прізвища